Декало́г — многозначный термин:
 Десять заповедей — религиозно-этические нормы в авраамических религиях.
 «Декалог» — цикл фильмов Кшиштофа Кеслёвского.
 Камень Декалога — камень с текстом Десяти заповедей, найденный недалеко от североамериканского Лос-Лунаса.

 См. также
 Десять заповедей (значения)